Macamo ist der Familienname folgender Personen:

 Elísio Macamo (* 1964), mosambikanischer Afrikawissenschaftler und Soziologe
 Verónica Macamo (* 1957), mosambikanische Politikerin (FRELIMO), Abgeordnete und Präsidentin der Assembleia da República